Krzyż prawosławny – krzyż o ośmiu końcach, na zachodzie nazywany często krzyżem słowiańskim
 Ręce Boga – przez część rodzimowierców słowiańskich zwany również krzyżem (pra)słowiańskim